Santa Eulàlia de Mèrida, màrtir cristiana del segle III
 Basílica de Santa Eulalia de Mèrida, edifici religiós a la ciutat de Mèrida
 Església de Santa Eulàlia de Mèrida, església parroquial de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
 Santa Eulalia de Mérida (escultura), a la ciutat d'Oviedo (Astúries)